Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2016/2017 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Igls 10 listopada 2016 roku, a zakończył 27 stycznia 2017 roku w Lake Placid.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Kanady Lanette Prediger, natomiast wśród mężczyzn najlepszy okazał się Brytyjczyk Jeremy Rice.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2016 w skeletonie
2017 w skeletonie
Zawody skeletonowe